Kucze ist der polnische Name dreier ehemals ostpreußischer Dörfer, die in der Woiwodschaft Ermland-Masuren liegen:
 Kucze, Dorf im Powiat Ełcki, bis 1945: Kutzen, Kreis Lyck
 Kucze (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, bis 1945: Kutzen, Kreis Oletzko/Treuburg
 Kucze (Mrągowo), Dorf im Powiat Mrągowski, bis 1945: Kutzen, Kreis Sensburg

Siehe auch:
Kucze Małe, 
Kucze Wielkie